Giovanni Castiglione peut désigner deux cardinaux italiens :

 Francesco Mantica (1534-1614), cardinal italien des  créé en 1596 par le pape Clément VIII.
 Francesco Mantica (1727-1802), cardinal italien du  créé en 1801 par le pape Pie VII.